Osric es un nombre anglosajón compuesto de los elementos os "dios" y rice "rico, poderoso".
 
Osric puede referirse a:

Diversos reyes anglosajones:
 Osric de Deira, rey de Deira c. 630
 Osric de Northumbria, rey de Northumbría c. 720
 Osric de Sussex, rey de Sussex a comienzos del 
 Osric de Hwicce, rey de Hwicce a finales del 

Personajes de ficción:
 Osric, un personaje de Hamlet.
 Osric, un príncipe de la serie de libros de fantasía Crónicas de Ámbar
 El rey Osric, un rey ficticio de la película de 1982 Conan el Bárbaro.

Otros 
 OSRIC, acrónimo de 'Old School Reference and Index Compilation': un proyecto con el objetivo de proporcionar una versión libre de copyright de las primeras versiones de Dragones y Mazmorras.